Лома де Буенависта има више значења:

 Лома де Буенависта (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Буенависта (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома де Буенависта (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику